Karabel ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 das Felsrelief von Karabel bei Izmir in der Türkei;
 Karabel (Tumxuk), die Großgemeinde Karabel (喀拉拜勒镇) der Stadt Tumxuk im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China.
 Karabel (Fethiye); ein Dorf in der Nähe von Ceylan, Landkreis Fethiye, Provinz Muğla, Türkei.
 Karabel (Demre); ein Dorf in der Nähe von Belören, Landkreis Demre, Provinz Antalya, Türkei.